Kashima kan avse:

 Kashima, Ibaraki - stad i Ibaraki prefektur, Japan
 Kashima Antlers  - fotbollslag från Kashima, Ibaraki
 Kashima, Kumamoto - kommun i Kumamoto prefektur, Japan
 Kashima, Saga - stad i Saga prefektur, Japan
 Takehiro Kashima - japansk gymnast